Фазли — многозначный термин:

 имя или фамилия. Известные носители:
 Фазли, Али — иранский военачальник.
 Фазли Исфахани Хузани — персидский государственный деятель.
 Фазли, Нида — индийский поэт.
 Фазли, Самир — северомакедонский футболист.
 Фазли — посёлок городского типа в Узбекистане.